Ероново — название населенных пунктов в России:

 Ероново — посёлок в Солтонском районе Алтайского края, упразднён в 1996 г.
 Ероново — деревня в Новоржевском районе Псковской области.